

Geografia
La Croix è il nome di alcuni comuni francesi:
 La Croix-aux-Bois – Ardenne
 La Croix-aux-Mines – Vosgi
 La Croix-Avranchin – Manica
 La Croix-Blanche – Lot e Garonna
 La Croix-Comtesse – Charente Marittima
 La Croix-de-la-Rochette – Savoia
 La Croix-du-Perche – Eure-et-Loir
 La Croix-en-Brie – Senna e Marna
 La Croix-en-Champagne – Marna
 La Croix-en-Touraine – Indre e Loira
 La Croix-Helléan – Morbihan
 La Croix-Saint-Leufroy – Eure
 La Croix-Saint-Ouen – Oise
 La Croix-sur-Gartempe – Alta Vienne
 La Croix-sur-Ourcq – Aisne
 La Croix-sur-Roudoule – Alpi Marittime
 La Croix-Valmer – Varo

Altro
 La Croix – quotidiano cattolico francese

Pagine correlate
Lacroix